Le tournoi de tennis de Forest Hills est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 21 au .

Meghann Shaughnessy remporte le simple dames. En finale, elle bat Anna Smashnova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Forest Hills
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Forest Hills
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en août 2006